Montaud puede referirse a: 

 Montaud, comuna francesa situada en Hérault.
 Montaud, comuna francesa situada en Isère.